Franz Wipplinger ist der Name folgender Personen:

* Franz Wipplinger (Architekt) (1760–1812), österreichischer Baumeister und Architekt
 Franz Wipplinger (Maler) (1805–1847), österreichischer Maler 
 Franz Wipplinger (NS-Opfer) (1915–1944), deutscher Priesteramtskandidat und NS-Opfer